Il singolare del torneo di tennis Bruck Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dmitrij Poljakov che ha battuto in finale Simon Touzil 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Gilbert Schaller (semifinali)
 Martin Damm (primo turno)
 João Cunha e Silva (secondo turno)
 Federico Sánchez (secondo turno)

 David Engel (semifinali)
 Emilio Benfele Álvarez (secondo turno)
 Simon Touzil (finale)
 Xavier Daufresne (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bruck Challenger 1993